Philippe Dupont peut désigner :
 Philippe Dupont, banquier français ;
 Philippe Dupont, entraîneur national du demi-fond à la fédération française d'athlétisme.